Woodbridge Township, dans l'État du Michigan
 Woodbridge Township, dans l'État du New Jersey

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de townships